Naranjillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Naranjillo, Naolinco, Veracruz, 
 Naranjillo, Atzalan, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar